

Видранка — річка, ліва притока річки Лаборця, протікає в окрузі Меджилабірці.

Видранка — річка в межах Любомльського району Волинської області. Ліва притока Гапи (басейн Західного Бугу).

Див. також 
 Видринка